Die Spielzeit 1997/98 war die fünfte reguläre Austragung der 1. Liga, der zweiten tschechischen Eishockeyspielklasse. Der Erstplatzierte HC Znojemští Orli qualifizierte sich für die Extraliga-Relegation, in der er scheiterte. Der HC Přerov stieg in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde spielte jede Mannschaft gegen jeden Gegner vier Mal und bestritt insgesamt 52 Spielen. Der Erstplatzierte qualifizierte sich für die Extraliga-Relegation, die beiden Letztplatzierten mussten in der Relegation um den Klassenerhalt spielen. Für die übrigen zehn Mannschaften war die Spielzeit vorzeitig beendet. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 
Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Beste Scorer

Auszeichnungen 
Wertvollster Spieler ()
 Kamil Kolácek (KLH Chomutov)

All-Star-Team
 Jirí Trvaj (Havírov)
 Patrik Rimmel (Olomouc) – Pavel Táborský
 Václav Novák (Liberec) – Daniel Branda (Chomutov) – Kamil Kolácek (Chomutov).

Relegation 
 HC Prostějov – HC Šumperk 4:1 (5:1, 2:3, 5:1, 3:2, 6:3)
 HC Přerov – SK Kadaň 2:4 (0:5, 2:3, 2:0, 4:1, 0:3, 1:2)

Während der HC Prostějov in der Relegation den Klassenerhalt erreichte, stieg der HC Přerov in die 2. Liga ab und der SK Kadaň in die 1. Liga auf.

Weblinks 
 Saison 1997/98 bei hockeyarchives.info
 1st League 1997/98 bei hokej.snt.cz

Eishockeysaison 1997/98
1. Liga 1997